Warder (Nederland), een dorp in de Nederlandse provincie Noord-Holland
Warder (Rendsburg-Eckernförde), een plaats in de Duitse deelstaat Sleeswijk-Holstein